Weijn Duijf Adriaen Ockersdochter, ook bekend als Weyn Ockers en als Lange Weyn (? - Amsterdam, 22 juni 1568) was een Nederlandse vrouw die werd vervolgd voor deelname aan de Beeldenstorm en uiteindelijk ter dood veroordeeld werd.

Biografie 
Ze was de dochter van poorter Duyf Jansdochter Gaeff en Adriean Ockerszoon. Ockers trouwde met Jurriaen ter Meulen, het is onduidelijk of het stel ooit kinderen heeft gekregen.

Ockers zou tijdens de Beeldenstorm een pantoffel naar een Mariabeeldje hebben gegooid in de Oude Kerk (al was dit niet de aanleiding voor haar arrestatie). Daarnaast zou ze met haar dienstmaagd Trijn nog vele andere beelden hebben vernield en het glas bij het altaar kapot hebben gemaakt. Haar bekentenis werd door marteling verkregen.

Historici gebruiken haar verhaal, vervolging en veroordeling om de willekeur van de kettervervolgingen die de Hertog van Alva er op nahield aan te tonen.

Bronvermelding 
Weijn Duijf Adriaen Ockersdochter in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

Nederlands persoon